Ammaqqoq bezeichnet:
 Ammaqqoq (Sund, Aasiaat), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ammaqqoq (Sund, bei Kangaamiut), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ammaqqoq (Sund, bei Maniitsoq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland